Со́нозеро — топоним в Республике Карелия.

 Сонозеро (железнодорожная станция) — железнодорожная станция на 210,2 км перегона Пенинга — Муезерка.
 Сонозеро (станция) — населённый пункт в составе Воломского сельского поселения Муезерского района.
 Сонозеро (озеро, Лоухский район) — озеро в Лоухском районе на Сонреке.
 Сонозеро (озеро, Медвежьегорский район) — Паданское сельское поселение.
 озеро Сонозеро — Воломское сельское поселение, Муезерский район .

Примечания